Stati Uniti d'America
Lumber City – città della Contea di Telfair, Georgia
Lumber City – borough della Contea di Clearfield, Pennsylvania